Krasse Knarren (VPRO), een tv-programma van het Nederlandse duo Van Kooten en De Bie
 Krasse Knarren (MAX), een tv-programma van de Nederlands omroep MAX uit 2012
 Krasse Knarren (strip), een stripserie door Wilfrid Lupano en Paul Caauet, uitgegeven door uitgeverij Dargaud